Минулорічна чемпіонка Алізе Корне не змогла захистити титул, оскільки програла в фіналі  Фіоні Ферро, 6–1, 2–6, 6–1..

Для Ферро це був перший титул WTA.

Сіяні тенісистки

Примітка: Анастасія Потапова заявилася пізно, а тому грала в кваліфікаційному турнірі. Якщо заявка була б своєчастною, то вона була б посіяна під сьомим номером.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Джерела 
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Ladies Open Lausanne
WTA Swiss Open
2019 у швейцарському спорті